Reynst ist der Name folgender Personen:

 Gerard Reynst († 1615), niederländischer Kaufmann und Reeder; Gouverneur-General von Niederländisch-Indien 
 Gerrit Reynst (1599–1658), niederländischer Kaufmann und Kunstsammler
 Jan Reynst (1601–1646), niederländischer Kaufmann und Kunstsammler
 Lambert Reynst (1613–1679), Amsterdamer Regent des Goldenen Zeitalters
 Reynst, ein holländisches Patrizier- und Adelsgeschlecht